Чемпионат Узбекистана по футболу 2006 — 15-й чемпионат Узбекистана среди профессиональных клубов высшей лиги. Проводился с 11 марта по 12 ноября 2006 года.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

См.также 
 Кубок Узбекистана по футболу 2006
 Первая лига Узбекистана по футболу 2006
 Вторая лига Узбекистана по футболу 2006

Ссылки 
 
 

2006
Спорт в Узбекистане в 2006 году